Pleuroptya is een geslacht van vlinders van de familie grasmotten (Crambidae), uit de onderfamilie Spilomelinae.

Soorten 
P. aegrotalis (Zeller, 1852)
P. agilis (Meyrick, 1936)
P. balteata (Fabricius, 1798)
P. batrachina (Meyrick, 1936)
P. brevipennis Inoue, 1982
P. crocealis (Duponchel, 1834)
P. characteristica Warren, 1896
P. deficiens Moore, 1886
P. expictalis Christoph, 1881
P. ferrugalis (Fabricius, 1781)
P. harutai Inoue, 1955
P. iopasalis Walker, 1859
P. paleacalis (Guenée, 1854)
P. pauperalis (Marion, 1954)
P. penumbralis Grote, 1877
P. plagiatalis Walker, 1859
P. punctimarginalis Hampson, 1896
P. ruralis 
Parelmoermot Scopoli, 1763
P. sabinusalis (Walker, 1859)
P. scinisalis Walker, 1859
P. silicalis Guenée, 1854
P. tchadalis Leraut, 2005
P. ultimalis (Walker, 1859)

Grasmotten